Le grignotage peut renvoyer :
 À une pratique alimentaire, voir grignotage (nutrition).
 À un phénomène lié à l'urbanisation, proche de la notion de mitage (qui est, elle, discontinue): voir étalement urbain.
 À une technique d'usinage par coupe successive de petit morceau de matière, le grignotage (usinage).
Homonymie